

Musica 
The Rides – supergruppo blues rock composto da Stephen Stills, Kenny Wayne Shepherd e Barry Goldberg
Rides – album del gruppo britannico Reef del 1999

Televisione 
Rides – serie televisiva britannica degli anni 1990
Rides – serie televisiva statunitense degli anni 2000

Pagine correlate 
Ride